Œil (ŒIL, französisch: „Auge“) steht für:

 Œil (Aumance), Fluss in Frankreich

L'Œil steht für:
 L'Œil, französisches Kunstmagazin

ŒIL steht für:
 ŒIL, EU-Informationssystem